Mankou est un nom de famille notamment porté par :

 Vérone Mankou (1986-), entrepreneur congolais
 Eveline Mankou (?-), écrivaine franco-congolaise